Дидем Инселел () е турска актриса.

Биография 
Дидем Инселел е родена на 13 юли 1976 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Профил на Дидем Инселел във Facebook 
 Дидем Инселел в SinemaTürk 
 Дидем Инселел в Sinemalar.com 
 Дидем Инселел в Diziler.com 
 Дидем Инселел в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул